Bilhetador automático é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

Serviço das operadoras de telefonia que informa o número da linha chamadora e, conforme o caso, fornece outros dados de chamada.   É muito útil em campanhas de telemarketing receptivo apoiadas na veiculação de propaganda ou promoção em TV, que costumam gerar picos e congetionar os sistemas do DAC.

A função do bilhetador é armazenar os números dos telefones que tentarem contatar a central mas não foram bem-sucedidos; para ação do telemarketing ativo.

Ver também
DAC

Telefonia
Central de atendimento telefônico